R66 steht für:

 BMW R 66, ein von 1938 bis 1941 produziertes Motorrad des Fahrzeug- und Motorenherstellers BMW
 R66 (Stern), ein Stern in der Große Magellanschen Wolke, auch als HDE 268835 bezeichnet
 Risikosatz, der Gefahrstoffkennzeichnung
 Roboter R-66Y, bei dem Videospiel Chrono Trigger
 Route 66 (Unternehmen), ein Hersteller mobiler Navigationssysteme
 Robinson R66, Hubschrauber der US-amerikanischen Firma Robinson Helicopters
 HMS Zambesi, historisches Schiff der britischen Royal Navy